Evgeniya Sergeyevna Rodina (en russe : Евгения Сергеевна Родина), née le  à Moscou, est une joueuse de tennis russe, professionnelle depuis 2005.

Carrière 
Evgeniya Rodina a remporté l'Open d'Australie junior en double en 2007 avec Arina Rodionova.

Elle a accouché d'une fille en novembre 2012 puis a repris sa carrière en août 2013.

En , lors du tournoi de Wimbledon, alors classée  mondiale et issue des qualifications, elle parvient à se hisser jusqu'au  en éliminant notamment Madison Keys (tête de série 10) lors du . Elle signe ici sa meilleure performance en Grand Chelem. Elle est battue par Serena Williams.

Inactive depuis juin 2019 et bénéficiant d'un classement protégé, elle signe son retour sur le circuit par une victoire contre la tête de série  de l'US Open Martina Trevisan. Elle s'incline au deuxième tour contre Ajla Tomljanović.

Elle détient 13 titres sur le circuit ITF en simple et six en double.

Palmarès

Titre en simple dames 
Aucun

Finale en simple dames 
Aucune

Titre en double dames 
Aucun

Finale en double dames

Titre en simple en WTA 125

Finale en simple en WTA 125

Titre en double en WTA 125

Parcours en Grand Chelem

En simple dames 

|-
|2007
|
|
|
|
|-
|2008
|
| (1/64)|| style="text-align:left;" | Maria Sharapova
| (1/16)|| style="text-align:left;" | Anna Chakvetadze
| (1/64)|| style="text-align:left;" | Hsieh Su-wei
|-
|2009
|
|
|
|
|-
|2010
| (1/64)|| style="text-align:left;" | M.J. Martínez
|
|
|
|-
|2011
| (1/32)|| style="text-align:left;" | Li Na
| (1/64)|| style="text-align:left;" | I. Kuryanovich
| (1/32)|| style="text-align:left;" | Flavia Pennetta
| (1/64)|| style="text-align:left;" | Petra Cetkovská
|-
|2012
| (1/64)|| style="text-align:left;" | Lucie Hradecká
|
|
|
|-
|colspan="9"|
|-
|2014
|
|
|
|
|-
|2015
| (1/64)|| style="text-align:left;" | Karolína Plíšková
| (1/64)|| style="text-align:left;" | Simona Halep
| (1/32)|| style="text-align:left;" | Jelena Janković
| (1/32)|| style="text-align:left;" | Samantha Stosur
|-
|2016
| (1/64)|| style="text-align:left;" | Aliaksandra Sasnovich
|
| (1/32)|| style="text-align:left;" | Barbora Strýcová
| (1/32)|| style="text-align:left;" | Dominika Cibulková
|-
|2017
| (1/64)|| style="text-align:left;" | Anastasia Pavlyuchenkova
| (1/64)|| style="text-align:left;" | Bethanie Mattek-Sands
| (1/64)|| style="text-align:left;" | Karolína Plíšková
| (1/32)|| style="text-align:left;" | Elina Svitolina
|-
|2018
|
|
| (1/8)|| style="text-align:left;" | Serena Williams
| (1/64)|| style="text-align:left;" | Sloane Stephens
|-
|2019
|
|
|
|
|-
|colspan="9"|
|-
|2022
|
|
|
|
|-
|2023
|
|colspan=2|
|colspan=2|
|colspan=2|

En double dames 

|-
|2008
|
|
|
| (1/16) Likhovtseva|| style="text-align:left;" | Raquel Kops A. Spears
|-
|2009
|
|
|
|
|-
|2010
|
|
|
|
|-
|2011
|
|
| (1/16) S. Lefèvre|| style="text-align:left;" | S. Cîrstea Ayumi Morita
|
|-
|2012
|
|
|
|
|-
|2013
|
|
|
|
|-
|2014
|
|
|
|
|-
|2015
|
|
| (1/32) E. Kulichkova|| style="text-align:left;" | Anabel Medina Arantxa Parra
|
|-
|2016
|
|
|
|
|-
|2017
|
| (1/32) V. Lepchenko|| style="text-align:left;" | Duan Ying-Ying Peng Shuai
| (1/32) N. Vikhlyantseva|| style="text-align:left;" | Shuko Aoyama Yang Zhaoxuan
|
|-
|2019
|
|
|
|

Parcours en « Premier » et « WTA 1000 » 
Découlant d'une réforme du circuit WTA inaugurée en 2009, les tournois WTA « Premier Mandatory » et « Premier 5 » constituent les catégories d'épreuves les plus prestigieuses, après les quatre levées du Grand Chelem.

En simple dames

Classements WTA en fin de saison

Liens externes

Notes et références 

Naissance en février 1989
Naissance à Moscou
Joueuse russe de tennis
Naissance en RSFS de Russie